

Persone
 Bernhard Riemann (1826-1866), matematico tedesco;
 Fritz Riemann (1859-1932), scacchista tedesco;
 Heinrich Riemann (1793-1872), teologo tedesco;
 Hugo Riemann (1849-1919), musicologo tedesco;
 Katja Riemann (n. 1963), attrice e cantante tedesca;
 Otto Riemann (1853-1891), filologo francese;
 Solomon Riemann (m. 1873), viaggiatore ebreo-tedesco.

Matematica
 Ipotesi di Riemann
 Ipotesi generalizzata di Riemann
 Simbolo P di Riemann
 Equazioni di Cauchy-Riemann
 Equazione di Papperitz-Riemann

Altro
 4167 Riemann, asteroide scoperto nel 1978.